El Szózat (en español: Llamamiento) es el verso musicado de Mihály Vörösmarty, cantado también hoy como himno húngaro.

Génesis 
Vörösmarty lo escribió en 1836  y Béni Egressy compuso la música en 1843, cuando András Bartay, director del Teatro Nacional Húngaro lo sacó a concurso.
La obra fue estrenada el 10 de mayo de 1843 en el Teatro Nacional Húngaro.
Se dice del Llamamiento que es el segundo himno.
Durante mucho tiempo fue objeto de debate cuál de los dos —el Himnusz («Isten, áldd meg a magyart...») o el Szózat— debería ser el himno nacional. 

El Llamamiento de Vörösmarty planteó pensamientos similares a los versos de Ferenc Kölcsey, es más, era  como si continuara sus razonamientos, pero su entonación es completamente distinta: mientras que el Himno es una oración, el Llamamiento da más la impresión de un discurso, el narrador en su papel retórico habla y se dirige al oyente/lector;
así como en el Himno la plegaria casi se convierte en súplica en la última estrofa, el Llamamiento es mucho más inspirador y resuelto, más estimulante del patriotismo y la fidelidad. 
Pero cuenta con las preocupaciones del Himno y ve posible la muerte de la nación:

Al mismo tiempo considera probable la llegada de mejores tiempos:

Tiene en cuenta también la advertencia de Huszt: confundir el presente con messze jövendővel («el lejano futuro»).
Tres estrofas de la composición se ocupan del pasado, seis del futuro.

Fue traducido al inglés por el escritor canadiense y académico Watson Kirkconnell.

Texto 
Vörösmarty Mihály:

Szózat

Enlaces externos 
 Audio en formato MP3

Símbolos de Hungría
Poemas de Hungría
Literatura de Hungría del siglo XIX
Poemas del siglo XIX
Composiciones en mi bemol mayor